Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 973-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

973-as busz (Budapest)

973-as busz (Pécs)
973Y busz (Pécs)megszűnt